Сент-Ама́н-де-Нуе́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на південний захід від Парижа, 100 км на південь від Пуатьє, 17 км на північний захід від Ангулема.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 172 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 423,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Аман-де-Нуер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Аман-де-Нуер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шаранта

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шаранта